Hammers ist der Familienname folgender Personen:

 Alwin Hammers (* 1942), Professor für Pastoralpsychologie
 Hubert Hammers (1925–2012), deutscher Politiker (SPD)
 Ludwig Hammers (1822–1902), Oberbürgermeister von Düsseldorf
 Michael Hammers (* 1965), deutscher Künstler und Designer